Valdemar Hansen kan henvise til flere personer:

 Valdemar Hansen (læge) (1854-1930) – dansk amtslæge
 Valdemar Hansen (1856-1932) (1856-1932) – dansk konsul og direktør
 Valdemar Hansen (1865-1943) (1865-1943) – dansk vicekonsul
 Valdemar Hansen (sagfører) (1866-1938) – dansk sagfører og vicekonsul
 Valdemar Hansen (artist) (1869-1930) – dansk skuespiller og komponist
 Valdemar Hansen (1870-1951) (1870-1951) – dansk direktør
 Valdemar Hansen (bibliotekar) (1881-1967) – dansk bibliotekar
 Valdemar Hansen (dommer) (1885-1977) – dansk dommer
 Valdemar Hansen (borgmester) (1886-1972) – dansk borgmester
 Valdemar Hansen (ingeniør) (1902-1987) – dansk civilingeniør og direktør
 Valdemar Hansen (1910-1963) (1910-1963) – dansk direktør
 Valdemar Hansen (fodboldspiller) (1946-) – tidligere landsholdsspiller i fodbold (målmand).

Se også:
 Valdemar Fabricius Hansen (1866-1953) – dansk stadsgartner i Københavns Kommune
 Valdemar Hansen Hammer (1866-1943) – dansk arkitekt